Fiesta (album), album van de Franse band Miranda
Fiesta (The Pogues), een nummer van de Britse band The Pogues uit 1988
Fiesta (volksfeest), met name in steden in Spanje een groots volksfeest rondom de verering van een plaatselijke heilige met processies, stierengevechten, muziek, gemeenschappelijke maaltijden, dans en andere festiviteiten
Fiësta (Wawadadakwa), een nummer van de Belgische band Wawadadakwa uit 2005
Fiesta (1947), een Amerikaanse film uit 1947 geregisseerd door Richard Thorpe
Fiesta (1995), een Franse film uit 1995 geregisseerd door Pierre Boutron
Ford Fiesta, een middelgrote wagen uit de compacte klasse van het Amerikaanse automerk Ford